Guisla de Besora (? - 1088), filla de Gombau de Besora i la seva primera dona Guisla
 Guisla de Lluçà (~1012 - 1079), comtessa consort de Barcelona (1027-1035) i comtessa d'Osona (1035-1054) 
 Guisla Umbert (), baronessa de Palafolls